

Biografia 
Penultimo di cinque figli di un sottufficiale dei Carabinieri, a diciassette anni, grazie al pugilato, è entrato in Polizia nel Centro Sportivo Fiamme Oro. Successivamente, lasciata la boxe a causa di una frattura alla mano destra, si è dedicato alla lotta libera ed è stato selezionato per questa disciplina come probabile olimpico per le Olimpiadi di Città del Messico del 1968.

Lasciata l'attività agonistica, ha iniziato la carriera investigativa alla Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Roma specializzandosi in operazioni sotto copertura, diventando un hippy in piazza di Spagna o un barone siciliano nei panni del quale faceva amicizia con le star che frequentavano il Piper Club per scovare spacciatori e trafficanti di droga. In seguito, chiamato dal criminologo dei servizi segreti Franco Ferracuti, ha iniziato a operare contro la criminalità organizzata per il Sisde e successivamente per il Sismi. Ha quindi iniziato a lavorare con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e, richiesto dal capo della DEA a Miami Frank Tarallo, come aggregato alla DEA, prima in Italia e poi a livello internazionale come agente undercover. La DEA lo ha pubblicamente riconosciuto come uno dei migliori agenti sotto copertura, capace di combattere il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata in campo internazionale.

Ha portato a termine diverse operazioni tra cui spicca quella, in qualità di agente sotto copertura aggregato al Bureau of Narcotics & Dangerous Drugs (come era allora denominata la DEA), che ha determinato la chiusura dei laboratori marsigliesi per la trasformazione della morfina base in eroina, la cattura di Jack Masia, il boss corso-marsigliese che per lunghi anni aveva dominato su scala mondiale il traffico dell’eroina, e di quello che veniva considerato il principale killer della banda, Louis Rivière. La stessa operazione ha determinato l’interruzione del circuito internazionale della droga tra l’Europa e gli Stati Uniti con il sequestro di oltre quaranta chili di eroina. Ha condotto inoltre sotto copertura operazioni contro il riciclaggio di denaro proveniente dal crimine organizzato e contro il traffico internazionale di armi.

Come infiltrato della Polizia italiana ha realizzato numerose operazioni anticrimine, ha arrestato esponenti di primo piano della banda della Magliana, organizzazione criminale italiana di stampo mafioso, come Laudovino De Sanctis alias "Lallo lo Zoppo", Enrico De Pedis detto "Renatino", Danilo Abbruciati detto "er Camaleonte", Edoardo Toscano soprannominato "Diabolik", Gianfranco Urbani "er Pantera", Alessandro d'Ortenzi "Zanzarone". Ha assicurato alla giustizia i capi del clan dei marsigliesi, organizzazione criminale di stampo mafioso operante tra Italia e Francia, come Giuseppe Jo le Maire Rossi, Gil Marcel e Jacques Berenguer. Ha arrestato boss della mafia e della ‘ndrangheta, come Giuseppe Piromalli, Paolo e Giorgio De Stefano, Pasquale Condello Fu anche protagonista dell'azione che dopo una sparatoria per le strade di Trastevere portò all'arresto del noto criminale Renato Vallanzasca e della sua banda.

Per il lavoro svolto contro lo spaccio di droga e l'attività di ricerca e di studio destinata a un programma di prevenzione e di riabilitazione dei tossicodipendenti, nel 1978 ha ricevuto il premio nazionale "Formica d'oro" per l'operosità in campo culturale e produttivo. Nel 2003 ha lasciato la Polizia di Stato con il grado di Commissario del ruolo direttivo speciale. Nel 2015 gli è stato riconosciuto lo status di Vittima del Dovere in quanto rimasto ferito durante l'espletamento di servizi volti alla repressione del traffico di stupefacenti.

Il 20 settembre 2019, nell'ambito del Poesia Festival tenutosi a Savignano sul Panaro, alla vita di Nicola Longo è stata dedicata una serata dal titolo "Un poeta con la pistola" che lo ha visto protagonista insieme all'attore Fabio Testi, il quale ha recitato poesie e pagine di narrativa dello stesso Longo. A Seravezza, In occasione della quinta edizione del Premio Internazionale "Michelangelo Buonarroti", il 1º dicembre 2019 Longo ha ricevuto un premio alla carriera sia come poliziotto, sia come poeta e scrittore.

Carriera accademica 
Per la sua esperienza sul campo, è stato chiamato a insegnare presso Accademie e Scuole di Polizia e in diversi atenei, in particolare dal 2002 al 2012 ha insegnato al Master Universitario in Scienze Forensi (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence) presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e ha tenuto seminari e lezioni al Corso di Laurea in Scienze dell'Investigazione presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

Scrittura e cinema 
Rimasto gravemente ferito per la seconda volta in un conflitto a fuoco nel 1978 (in precedenza nel 1972), durante la convalescenza scrisse un racconto destinato alle scuole e finalizzato alla prevenzione della tossicodipendenza con il quale esordì nella narrativa. Il testo venne letto dallo sceneggiatore Tonino Guerra, che lo sollecitò a proseguire la carriera di scrittore.

La vita e il lavoro in Polizia di Nicola Longo, il cui nome ha costantemente attraversato le cronache della Roma nera per un paio di decenni diventando il primo investigatore mediatico, hanno ispirato diversi film di genere poliziesco tra gli anni settanta e ottanta, come la serie interpretata da Tomas Milian nei panni dell'ispettore Nicola Giraldi, La via della droga e Il grande racket di Enzo G. Castellari con Fabio Testi nei panni del maresciallo Nicola Palmieri. Tonino Guerra lo presentò sia al regista russo Andrej Tarkovskij che a Federico Fellini. Quest'ultimo, dopo aver letto la bozza del suo romanzo autobiografico La valle delle farfalle (che uscirà nel 2022 con il titolo di Macaone), decise di trarne un film e insieme firmarono un contratto con l'Operafilm, ma il film non fu mai realizzato a causa di un dissidio tra il regista riminese e il produttore. Fellini pensò allora di girare una serie televisiva poliziesca ispirandosi ai casi criminali che gli raccontava Longo ma anche questo progetto, per diversi problemi, non vide la luce.

In seguito i diritti de La valle delle farfalle vennero acquistati dal produttore di Hollywood Oscar Generale, ma ancora una volta il film non si fece. Il libro Poliziotto (2013), che traccia un quadro nitido della criminalità romana tra gli anni settanta e ottanta, raccoglie sei racconti, i quali rappresentano altrettante storie vere che avrebbero dovuto essere gli episodi della serie televisiva che Longo e Fellini scrissero con l’aiuto dello scrittore e regista Gianfranco Angelucci nel 1983. Si tratta in effetti di una presceneggiatura puntellata dalle domande che Fellini pone a Longo su svariati argomenti attinenti al suo lavoro: dal ruolo del poliziotto a quello della magistratura dell'epoca, alle operazioni da lui condotte per contrastare la criminalità organizzata. Il romanzo Macaone è stato candidato al Premio Strega 2022 da Marina Valensise.

Opere 
 Poliziotto, Castelvecchi Editore, 2013
 Macaone, Rubbettino Editore, 2022

Onorificenze

Note